S112 ou S-112 peut faire référence à:
 Renfe série S-112, un train a grande vitesse construit par Talgo ;
 S112 Triton II, un sous-marin d’attaque de la marine grecque.